Alison Riske era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Julija Putinceva.

Il singolare del torneo di tennis Open GDF Suez Nantes Atlantique 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Monica Niculescu che ha battuto in finale Putintseva 6–2, 6–3.

Teste di serie 

  Petra Cetkovská (secondo turno)
  Monica Niculescu (Campionessa)
  Alexandra Cadanțu (primo turno)
  Stéphanie Foretz Gacon (primo turno)

 Garbiñe Muguruza (primo turno)
 Kristýna Plíšková (primo turno)
 Karolína Plíšková (quarti di finale)
 Yvonne Meusburger (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open GDF Suez Nantes Atlantique 2012